Винни Маддалоне (; род. 29 декабря 1973, Флашинг, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории. Выходит на бой под саундтрек из х/ф Рокки.

Профессиональная карьера 
Маддалоне дебютировал на профессиональном ринге в апреле 1999 года. Провёл подряд 15 выиграшных поединков, и в мае 2002 года, проиграл Альфреду Коулу по очкам.

В 2004 году проиграл непобеждённому Брайану Минто (17-0)

В августе 2005 года, выиграл у непобеждённого Шэннона Миллера (11-0), через 2 месяца снова встретился с Брайаном Минто, и опять проиграл.

В марте 2007 года, проиграл легендарному Эвандеру Холифилду, нокаутом в 3-ем раунде.

В ноябре 2008 года, проиграл непобеждённому россиянину, Денису Бойцову.

В декабре 2008 года, проиграл французу, Жан-Марку Мормеку.

В декабре 2010 года, проиграл нокаутом в 5-м раунде Томашу Адамеку.

Затем победил нокаутом двух рейтинговых боксёров, Майка Шеппарда и Криса Коваля.

7 июля 2012 года Маддалоне встретился с британцем, Тайсоном Фьюри. Тайсон нокаутировал Винни в 5-м раунде.

11 мая 2013 года нокаутировал в третьем раунде небитого американского проспекта, Ричарда Кармака (12-0).

Ссылки 
 
 Страница на сайте boxnews.com.ua
 Новости на сайте allboxing.ru

Примечания 

Боксёры США
Боксёры 1990-х годов
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры тяжёлой весовой категории